Bene Géza (1855–1922) bányamérnök
 Bene Géza (1900–1960) festő, grafikus, rajztanár